Pollyanna, romance de Eleanor H. Porter, traduzido em algumas edições brasileiras como Poliana
Poliana (telenovela), adaptação televisiva do romance
Poliana (gênero), classificação que compreende algumas mariposas
As Aventuras de Poliana, telenovela infantil brasileira

Desambiguações de antropônimos